

Toponyme
 Arbérats, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arbérats-Sillègue ;
 Arbérats-Sillègue, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme